Тартас:

Топонимы 
Россия
 Тартас — река в Новосибирской области.
 Новый Тартас — село в Венгеровском районе Новосибирской области России.
 Старый Тартас — село в Венгеровском районе Новосибирской области.

Франция
 Тартас (виконтство) (X—XIV века) — бывшее виконтство в Гаскони.
  — французский город департамента Ланды, бывшая столица виконства.

Персоналии 
  (1630—1698) — еврейский печатник в Амстердаме, был родом из Тартаса (Гасконь).
  (ок. 1623—1647) — еврейский мученик родом из Тартаса, сожжённый инквизицией в Лиссабоне.

См. также 
  (1440 −1442) — в ходе Столетней войны.